Європейська — вулиця у місті Дніпро
 Європейська — вулиця у місті Запоріжжя
Європейська — вулиця у місті Кременчук
 Європейська — вулиця у місті Полтава
Європейська — вулиця у місті Умань
 Європейська — вулиця у місті Хмельницький

Вулиці